Een fout.
Error (band), Nederlandse metalband
Error (Amerikaanse band), Amerikaanse Electro-hardcore band